Nom de dos reis d'Assíria:
 Ashurrabi I vers 1475/1470 - ? aC
 Ashurrabi II 1013-972 aC